Cette place du Terrain Koulikovo est l'’une des plus grandes places d’Odessa, ayant eu pour nom place de la révolution d'Octobre dans les années 1967—1991, rebaptisée place Terrain Koulikovo en 1991.

Origine du nom 
Le Terrain Koulikovo (en , , , Koulykové Polé) est l'une des plus grandes places historiques de la ville d'Odessa, située à proximité de la gare de chemin de fer. Cette place représente une zone carrée de 10,5 hectares, limitée par quatre rues: Srednefontanskaïa, Pirogov, Kanatnaïa et boulevard Italien. Sur la place, il y a un édifice: la Maison des Syndicats, construite en 1958 (ancien Quartier général du Comité régional du PCUS). En 1967-1991, la place a porté le nom de la révolution d'Octobre.

Histoire 
Аu début du , ces terres appartenaient à la famille Koulikovsky, anciens propriétaires terriens. Les terres étaient appelées par les bourgeois « Terrain Koulikovsky », peu après: « Koulikovo Polé » (allusion à la célèbre bataille de la plaine de Koulikovo en 1380).

Sous l'URSS, le Terrain Koulikovo servait de lieu où se déroulaient les défilés militaires et des manifestations des habitants d'Odessa à l'occasion des grandes dates (Jour de la Victoire, l'anniversaire de la révolution d'Octobre, etc.)
Au  et au début du  il y avait sur le Terrain Koulikovo un cimetière où on enterrait les détenus de la prison qui se trouvait à côté. Des enterrements ont aussi eu lieu pendant la guerre civile en Russie et après la Grande guerre patriotique.
De nos jours, le nombre exact de personnes enterrées sur le Terrain Koulikovo n'est pas connu.

En 1958 au coin Sud-Ouest de la place, un édifice diagonalement orienté à quatre étages a été construit. C'était le Quartier général de l'organisation régionale du Parti communiste de l'URSS. Les auteurs de l'édifice sont les architectes G. V. Topouz, L. N. Pavlovskaïa. Après la chute de l'URSS, l'édifice a été passé aux Syndicats de la région d'Odessa.
En 1967, on a érigé à la veille du cinquantième anniversaire de la révolution d'Octobre le monument à Vladimir Lénine (sculpteur M. G. Manizer).

Événements de 2013-2014 

Au début de 2014, le Terrain Koulikovo est devenu le lieu des meetings "Anti-Maidan". Les protestataires ont aménagé un camp de tentes, qui a existé jusqu'au . Le  après des affrontements entre les groupes pro-ukrainiens et pro-russes dans le centre d'Odessa, les militants de l'"Anti-Maidan" se sont cachés dans la Maison des syndicats. Les militants pro-ukrainiens ont assiégé le bâtiment en y jetant des cocktails Molotov provoquant l'incendie de la Maison des Syndicats et la mort d’environ 50 personnes désarmées. Parmi les victimes, dont la plus jeune - Vadim Papoura - avait 17 ans, il y avait des ingénieurs, des intellectuels, des écrivains.

Après le , le Terrain Koulikovo est devenu lieu où les Odessites viennent pour commémorer ces victimes.

Liste des morts de l'incendie du 2 mai 2014 

Grâce au travail des Odessites, il est devenu possible de composer la liste des habitants de la ville, qui sont morts dans l'incendie :
 Aleksa Christina (1994 – 02.05.2014)
 Antonov Igor (1993 - 02.05.2014)
 Balabane Alexeï (06.12.1982 – 02.05.2014) – spécialiste des relations internationales
 Béjanitskaïa Christina (03.1992 – 02.05.2014)
 Brajevski Andreï (30.08.1987 – 02.05.2014) – ingénieur-informaticien
 Brygar Vladimir (10.02.1984 – 02.05.2014) – mécanicien, traducteur
 Bérézovski Léonide (06.08.1973 – 02.05.2014) – médecin
 Boulakh Victor (1956 – 02.05.2014) – conducteur de véhicule
 Charf Tarass (1974 – 02.05.2014)
 Chtcherbinine Mikhaїl (08.12.1956 – 02.05.2014) – sérurier
 Guibaliouk Christina (1992 – 02.05.2014)
 Gnatenko Andreї (19.05.1989 – 02.05.2014)
 Gnatenko Yevguéni (1952 – 02.05.2014)
 Golaganova Lioubov (1951 – 02.05.2014)
 Ivanov Dmitri (15.10.1958 – 02.05.2014) – journaliste, musicien
 Kaїr Piotr (1969 – 02.05.2014) –
 Kaline Anatoli (12.08.1976 – 02.05.2014) – radio-ingénieur
 Karassiov Youri
 Kovriga Nikolaï (08.11.1984 – 02.05.2014) – gardien
 Kolpakov Alexeï (1958 – 02.05.2014)
 Kononov Alexandre (11.04.1959 – 02.05.2014) – informaticien, enseignant
 Kostioukhine Sergueï (26.06.1967 – 02.05.2014) – comptable
 Kouchnariov Guennadi (26.06.2014 – 02.05.2014) – dessinateur
 Kouchtch Rouslan (1984 – 02.05.2014)
 Lomakina Nina (1953 – 02.05.2014)
 Loukass Igor (01.07.1993 – 02.05.2014) – étudiant en économie
 Markine Viatcheslav (27.11.1969 – 02.05.2014) – député du Conseil régional d’Odessa
 Milév Ivan (05.06.1980 – 02.05.2014) – ingénieur-constructeur
 Michine Sergueï (1985 – 02.05.2014) – champion de l’Ukraine des danses sportives
 Négatourov Vadim (05.12.1959 – 02.05.2014) – poète, père de trois filles
 Nikitiouk Dmitri (08.08.1974 – 02.05.2014) – ouvrier
 Nikitenko Maxime (28.10.1982 – 02.05.2014) – bâtisseur
 Nikolov Alexandre (1982 – 02.05.2014)
 Ostrojniouk Igor (12.07.2014 – 02.05.2014) – entrepreneur
 Papoura Vadim (24.07.1996 – 02.05.2014) – étudiant en politologie
 Pikalova Svetlana (1981 – 02.05.2014)
 Polévoï Viktor (1966 – 02.05.2014)
 Polouliakh Anna (1962 – 02.05.2014)
 Priymak Alexandre (péri le 02.05.2014)
 Sadovnitchi Alexandre (18.09.1954 – 02.05.2014)
 Stépanov (Gounn) Victor (10.04.1948 – 02.05.2014) – poète
 Viatchéslavov Mikhaїl (12.11.1951 – 02.05.2014) – ancien ouvrier
 Vérénikina Anna (1955 – 02.05.2014) – comptable
 Yavorski Nikolaï (02.01.1976 – 02.05.2014) – pompier-sapeur
 Yakovenko Irina (07.09.1959 – 02.05.2014) – bibliothécaire
 Yégorski Nikolaï (1976 – 02.05.2014)
 Zaïats Igor (13.01.1968 – 02.05.2014) – entrepreneur

Bibliographie 
  Саркисьян К. С., Ставницер М. Ф. Улицы рассказывают. — 5-е éd, refaite et compl. — Оdessa: Editions de Mayak, 1972. — 248 p.

Références

Catégories 

Odessa
Guerre civile du XXe siècle
Guerre civile du XXIe siècle
Histoire de l'Union soviétique